Le terme succès peut faire référence à :

 Succès, un état dans lequel un éventail défini d'attentes est rempli.

 Succès, d'une façon générale, un produit manufacturé qui se vend bien ; par exemple dans le domaine de l'industrie de la musique on emploie le terme de tube, de l'édition le terme de best-seller, etc.
 Succès, un gâteau fait de disques de meringue aux amandes et de crème, proche du malakoff ou de la dacquoise ;
 Succès, des récompenses obtenues au cours de jeux vidéo pour avoir réussi victorieusement des difficultés ;
 Succès évolutif, de certaines espèces vivantes, résultat de la sélection naturelle.

Références